

Patronyme 

 Clément Petitot (1988-), tireur français au pistolet ;
 Faule Petitot (1572-1629), sculpteur et architecte à Genève ;
 Jean Petitot (1607-1691), dit « le Raphaël de la peinture en émail », peintre en émail genevois ;
 Jean Petitot, parfois appelé Jean-Louis (1653-1702), peintre en émail genevois ;
 Ennemond Alexandre Petitot (1727-1801), architecte et dessinateur français ;
 Pierre Petitot (1760–1840), sculpteur français ;
 Pierrette Petitot (1917–2014), femme politique française ;
 Louis Petitot (1794-1862), sculpteur français ;
 Émile Petitot (1838-1916), missionnaire, linguiste, cartographe et ethnologue français ;
 Jean Petitot (1944- ), philosophe et mathématicien français.

Lieux 
Rivière Petitot, cours d'eau qui coule au Canada.

Patronyme français